Триостренник:

 Триостренник — род многолетних трав семейства Ситниковидные.
 Триостренник болотный — многолетняя лугово-болотная трава; вид рода Триостренник.
 Триостренник приморский — многолетняя трава; вид рода Триостренник.